Иван Раделич (; ) — боснийский футболист хорватского происхождения, защитник, и тренер. В настоящее время главный тренер клуба «Сплит».

Клубная карьера 
Раделич большую часть своей карьеры уделил различным клубам Первой лиги Хорватии. В 2004 году Иван перешёл в японский «Сересо Осака», за который провел 15 матчей. В январе 2008 года Раделич перешёл в немецкий «Энерги Котбус», за который провел 42 матча. В августе 2009 года Иван на 3 года переезжает в Турцию, там он играл за два клуба: «Генчлербирлиги» (2009—2010, 22 матча) и «Антальяспор» (2010—2023, 36 матчей). С 2012 по 2015 год Иван вернулся в Хорватию, выступая за «Сплит».

Карьера за сборную 
Хотя он никогда не играл в Премьер-лиге Боснии и Герцеговины, 24 марта 2007 года он провел дебют за Сборную Боснии и Герцеговины, в гостевом матче Квалификации на ЕВРО 2008, против Норвегии (1-2). Это был первый матч Фуада Музуровича в качестве главного тренера сборной.

Клубная статистика

Ссылки 
 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Шибеник»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Энерги»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Антальяспор»
Футбольные тренеры Боснии и Герцеговины
Тренеры ФК «Сплит»
Незавершённые статьи о футболистах Боснии и Герцеговины